Копа Пильзнер 2008 () — 50-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Сводная таблица

Лигилья

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2008 на rsssf.com

2008
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2008 году